

Cinema 
 One Fine Day – titolo inglese con cui è conosciuto il film jugoslavo del 1962 diretto da France Štiglic, Tistega lepega dne.
 One Fine Day – titolo inglese con cui è conosciuto il film italiano del 1968 diretto da Ermanno Olmi, Un certo giorno.
 One Fine Day – titolo originale del film statunitense del 1996 diretto da Michael Hoffman, Un giorno... per caso.
 One Fine Day – film indonesiano del 2017 diretto da Asep Kusdinar.

Musica 
 One Fine Day – singolo delle Chiffons del 1963.
 One Fine Day – singolo di Carole King del 1980.
 One Fine Day (Un bel dì vedremo) – singolo di Malcolm McLaren del 1984.
 One Fine Day – singolo dei Camouflage del 1989.
 One Fine Day – singolo degli Astralasia del 1998.

Televisione 
 One Fine Day – film per la televisione statunitense del 1979 diretto da Stephen Frears.
 One Fine Day – titolo inglese con cui è conosciuta la miniserie televisiva sudcoreana del 2006 Eo-neu Meot-jin Nal
 One Fine Day! – serie televisiva statunitense del 2007.
 One Fine Day – serie televisiva sudcoreana del 2013.